Einar Olsson, švedski hokejist, * 9. julij 1896, Ärla, Eskilstuna, Södermanland, Švedska, † 24. januar 1925, Norrviken, Švedska.

Olsson je celotno karieri igral za klub IK Göta v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in dveh Evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih medalj.

24. januarja 1925 je na treningu utonil v jezeru Norrviken, ko se mu je led zaradi mile zime udrl.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 2
| 0
|
| 0
|
| 1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 22/23
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 6.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 3
|
|
|
|
| 1.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Utopljeni ljudje